Аттила Балинт:
 Балинт, Аттила (род. 1948) — венгерский хоккеист.
 Балинт, Аттила (род. 1989) — румынский хоккеист.